Marseille-Provence peut désigner :
 Marseille-Provence, un territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
 l'ancienne communauté urbaine Marseille Provence Métropole, fusionné depuis le  au sein de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
 l'aéroport de Marseille-Provence, situé à Marignane et géré par la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence ;
 Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture.